České příjmení Brabec/Brabcová nese více osobností:

 Antonín Brabec – více osobností (rozcestník)
 Bohuslav Brabec (1926–2008) – římskokatolický kněz, farář v Radostíně nad Oslavou
 Daniel Brabec (* 1993) – český inline hokejový brankář
 Ema Brabcová (* 1981) – česká zpěvačka
 Erich Brabec (* 1977) – český fotbalista 
 František Brabec (rozcestník) – více osobností (rozcestník)
 Helena Brabcová (* 1964) – česká herečka 
 Jakub Brabec (* 1992) – český fotbalista
 Jakub Brabec (kajakář) – český rychlostní kanoista
 Jaroslav Brabec – více osobností (rozcestník)
 Jindřich Brabec (1933–2001) – český hudební skladatel
 Jiří Brabec (rozcestník) – více osobností (rozcestník)
 Ladislav Brabec – více osobností (rozcestník)
 Lubomír Brabec (* 1953) – český kytarista
 Miroslav Brabec (1919–1998) – český římskokatolický kněz
 Petr Brabec (* 1969) – český fotbalista
 Richard Brabec (* 1966) – český politik, od roku 2013 poslanec Poslanecké sněmovny PČR
 Rudolf Brabec (1886-1955) - generální konzul Československé republiky v Kyjevě.
 Václav Brabec-Baron (1906–1989) – český fotbalista
 Viktor Brabec – český biofyzik a pedagog
 Vladimír Brabec (rozcestník) – více osobností (rozcestník)
 Zdeněk Brabec (* 1946) – český horolezec
 Zuzana Brabcová (1959–2015) – česká spisovatelka

Místopis 
 Brabec (Nová Včelnice) – osada v katastru obce Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec

Související články 
 vrabec

Česká příjmení